— научное название злака. Типовой образец этого названия соответствует , однако в литературе это название, как и его русскоязычный эквивалент полевица белая, употреблялось по отношению к нескольким видам рода :